Atticus (middenoor), de benaming voor een gedeelte van het middenoor: een holte boven de grootste kamer.
Atticus (cognomen), een Romeins cognomen van verschillende personen;
 Atticus (filosoof) (ca. 150 - ca. 200), een neoplatonistisch filosoof; hij integreerde bepaalde elementen van de Stoa in de leer van Plato;
Atticus van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (406-425)